Árvádtanya, Fehér megye
 Carpen (Dolj megye)